Кохут Вільмош, Вільмош Кохут (угор. Vilmos Kohut, нар. 17 липня 1906, Сегед — пом. 18 лютого 1986, Будапешт) — угорський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Ванцак Вільмош, Вільмош Ванцак (угор. Vilmos Vanczák, нар. 20 червня 1983, Мішкольц) — угорський футболіст.